Getaway oder The Getaway steht für:

 Getaway (Roman), Roman von Jim Thompson (Schriftsteller) (1958)
 Getaway (Fernsehserie), australische Fernsehserie (ab 1992)
 Getaway (Rockfestival) in Schweden
 The Getaway (Computerspiel), britische Spielereihe (2002)

Spielfilme:
 Getaway (1972), US-amerikanischer Film
 Getaway (1994), US-amerikanischer Film
 Getaway (2013), US-amerikanisch-bulgarischer Film
 The Getaway (1917), US-amerikanischer Kurzfilm
 The Getaway, Alternativtitel von Die Aussteigerin, französischer Film (1979)
 The Get-Away, Originaltitel von Allein unter Gangstern, US-amerikanischer Film (1941)

Musikalben:
 The Getaway (Chris-de-Burgh-Album), Album von Chris de Burgh (1982)
 The Getaway (Red-Hot-Chili-Peppers-Album), Album der Red Hot Chili Peppers (2016)

Siehe auch:
 Norwegian Getaway, Kreuzfahrtschiff der Norwegian Cruise Line